Куол () — фамилия. Известные носители:

 Куол, Аколь Миен (род. 1974) — англоязычный южносуданский поэт, журналист, общественный деятель.
 Куол, Алу (род. 2001) — австралийский футболист.
 Куол, Гаранг (род. 2004) — австралийский футболист.